El término Unidad Popular es el nombre que han recibido diversos partidos, coaliciones políticas y electorales de diversos países:

 Coaliciones políticas
 Unidad Popular (1969-1981), coalición política chilena;
 Herri Batasuna ('Unidad Popular' en euskera) (1978-2001), coalición política española.
 Unidad Popular (2013-), coalición política uruguaya; 
 Unidad Popular (2015-), coalición política española.

 Partidos políticos
 Unidad Popular (1953-1957), partido político italiano;
 Candidatura de Unidad Popular (1986-), partido político catalán;
 Unidad Popular (2004-), partido político mexicano;
 Unidad Popular Venezolana (2004-2007, 2008-), partido político venezolano;
Unidad Popular (2010-), partido político argentino;
 Unidad Popular (2015-), partido político griego;
 Unidad Popular (2015-), partido político ecuatoriano.